Every Little Thing (, сокращённо ELT) — японский поп-дуэт, основанный в 1996 году. Изначально представлял собой трио, состоящее из клавишника Мицуру Игараси, вокалистки Каори Мотиды и гитариста Итиро Ито, однако в 2000 году из него ушёл Игараси.

Записи группы разошлись тиражом более 22 миллионов копий.

История 
Итиро Ито в середине 1980-х годов играл в местных группах вокруг базы ВМС США «Йокосука». Изначально он хотел играть на барабанах, но, поскольку их выбрал один из его друзей, он взялся за гитару. Музыкальные клубы Йокосуки, в которых они играли, посещали моряки, любившие хард-рок, и музыканты исполняли песни в этом жанре, например Van Halen, и получали за это деньги.

Примерно в это же время Каори Мотида, будучи ребёнком, снималась в рекламе подгузников, так как её мать желала, чтобы сестра Каори стала детской моделью, однако та отказалась. В 1991 году, когда ей было 13 лет, Мотида присоединилась к идол-группе Kuro Buta All-Stars и впервые серьёзно попробовала себя в пении. Хотя коллектив не имел успеха, этот опыт произвёл большое впечатление на Мотиду. Итогом её попытки начать музыкальную карьеру стала демо-запись, которая включала сольный сингл «Mouichido» и кавер-версию песни Марии Такэути.

Запись отправили в звукозаписывающую компанию Avex Trax, где её заметил Мицуру Игараси, хотевший быть продюсером дуэта, в котором он был бы клавишником. Игараси передал песни своему другу — гитаристу Итиро Ито, работавшему в студии, и пригласил Мотиду присоединиться к проекту. Во время записи песни Every Little Thing «Feel My Heart» в 1996 году Ито попросили исполнить гитарные партии, таким образом он стал третьим участником группы.

7 августа 1996 года вышел дебютный сингл «Feel My Heart» и достиг 24-го места в хит-параде Oricon. Его продажи превысили 100 000 копий. 9 апреля 1997 года был выпущен первый альбом Everlasting, который возглавил чарт Oricon, а его продажи составили почти 2 млн копий.

Второй студийный альбом Time to Destination, изданный 15 апреля 1998 года, стал самым коммерчески успешным альбомом Every Little Thing (свыше 3,5 млн проданных копий). В него вошёл сингл «Time Goes By», оказавшийся самым продаваемым синглом группы (1,14 млн копий).

После выхода 15 марта 2000 года третьего альбома Eternity Игараси, бывший основным автором песен, внезапно покинул Every Little Thing и сформировал новую группу — . В оставшемся дуэте созданием музыки занялся Ито, написание слов для песен взяла на себя Мотида. Впоследствии они изменили звучание в сторону софт-рока.

Для аниме-фильма Initial D Third Stage, премьера которого состоялась 13 января 2001 года, дуэт исполнил финальную тему «Jirenma», вышедшую на стороне «Б» сингла «Fragile». В марте 2003 года дуэт выпустил сингл «Grip!», послуживший одной из вступительных заставок аниме-сериала InuYasha.

В 2009 году Игараси вновь стал сотрудничать с Мотидой и Ито и внёс существенный вклад в создание альбома Change, который был издан 24 марта 2010 года.

13 июля 2011 года вышел сингл «Sora» / «Koe», обе песни которого стали закрывающими композициями аниме-фильмов Pokémon the Movie: Black—Victini and Reshiram и Pokémon the Movie: White—Victini and Zekrom.

В 2015 году Every Little Thing исполнили песню «Kira Kira», использовавшуюся в аниме-фильме Go! Princess Precure Movie: Go! Go!! Gouka 3-bondate!!!.

Участники 
  — вокал
  — гитара
Бывшие
  — клавишные

Дискография

Синглы

Студийные альбомы

Сборники

Альбомы ремиксов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Every Little Thing

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Появились в 1996 году в Японии
Поп-группы Японии
Дуэты